Zwei Schiffe der United States Navy wurden USS Mitscher genannt, beide nach Admiral Marc Andrew Mitscher

 Die erste, USS Mitscher (DDG-35), wurde als DD-927 auf Kiel gelegt und später zum Lenkwaffenzerstörer umgebaut. Sie war das Typschiff der Mitscher-Klasse.
 Die zweite, USS Mitscher (DDG-57), ist ein Zerstörer der Arleigh-Burke-Klasse, in Dienst seit 1994

Mitscher